Fleetwood je lahko:
 Fleetwood, Anglija
 Fleetwood, Pensilvanija
 Fleetwood, Surrey, Britanska Kolumbija, Kanada
 Adam Fleetwood
 Christian Fleetwood (1840-1914)
 Charles Fleetwood
 Mick Fleetwood
 William Fleetwood (1656-1723)
 Moses Fleetwood Walker 
 HMS Fleetwood - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 Fleetwood Metal Body 
 Cadillac Fleetwood Brougham
 Cadillac Fleetwood
 The Fleetwoods
 Fleetwood Mac 
 Fleetwood—Port Kells